Vergara, španjolski naziv za grad Bergara
 Vergara (Urugvaj), grad u departmanu Treinta y Tres na istoku Urugvaja
 Vergara (Kolumbija), grad u departmanu Cundinamarca